Cascone ist der Nachname von:

 Kim Cascone (* 1955), US-amerikanischer Komponist
 Nicholas Cascone (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler